Тревор Морріс (Trevor Morris, нар. 25 травня 1970) — канадський композитор і музичний продюсер, автор музики до кінофільмів.

Народився в Лондоні, передмісті Торонто, Канада.

З 20-ти річного віку почав писати музику для телевізійних рекламних роликів. В 1999 році він переїхав до Лос-Анджелеса, де співпрацював з Джеймсом Ньютоном Говардом та Гансом Ціммером.

У 2007 році Морріс отримав нагороду EMMY музику телевізійного серіалу «Тюдори».

Твори

Музика до кінофільмів

Музика до телефільмів

Музика до відеоігор

Примітки

Посилання 

 
 Тревор Морріс: Композитор 
 Інтерв'ю з Тревором Моррісом (щоденний фільмовий музичний блог)
 Офіційний вебсайт Borgias  у Браво!

Композитори музики для відеоігор
Народились 1970
Канадські композитори